Stuart Percy, född 18 maj 1993, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Toronto Marlies i American Hockey League (AHL) och Mississauga St. Michael's Majors och Mississauga Steelheads i Ontario Hockey League (OHL).

Han draftades i första rundan i 2011 års draft av Toronto Maple Leafs som 25:e spelaren totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Stuart Percy, Maple Leafs – Stats – NHL.com
Stuart Percy NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Stuart Percy hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Mississauga St. Michael's Majors
Spelare i Mississauga Steelheads
Spelare i Toronto Marlies
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1993
Levande personer
Män
Personer från Oakville, Ontario
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft